Томас Могенсен (; род. 30 января 1983, Оддер) — датский гандболист, играющий на позиции разыгрывающего и выступающий за клуб Скьерн хандбол и за сборную Дании.

Карьера

Клубная 
Томас Могенсен начинал профессиональную карьеру в ГК Виборг. В 2003 году Томас Могенсен перешёл в ГОГ Свендборг. В 2007 году Томас Могенсен перешёл в Фленсбург-Хандевитт. В составе Фленсбурга Томас Могенсен выиграл кубок Германии в 2015, лигу чемпионов ЕГФ в 2014

Сборная 
Томас Могенсен выступает за сборную Дании. Дебют Могенсена в сборной произошло 7 июня 2003 года, в матче против Словении. Всего за сборную Томас Могенсен сыграл 106 матчей и забросил 261 голов.

Награды 
 Обладатель кубка Дании: 2003, 2005
 Чемпион Дании: 2004, 2007
 Обладатель кубка Германии: 2015
 Чемпион Германии: 2018
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2014
 Победитель кубка обладателей кубков ЕГФ: 2012
 Победитель чемпионата Европы: 2012
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2014
 Серебряный призёр чемпионата Мира: 2011

Статистика 
Статистика Томаса Могенсена в сезоне 2017/18, указано на 5.6.2018.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фленсбурга»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте dkb-handball-bundesliga.de
 

Гандболисты Дании
Игроки сборной Дании по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Дании по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»